Az 1996-os Intertotó-kupa győztesei: az Silkeborg, a Guingamp és a Karlsruhe csapatai voltak, aminek eredményeként indulhattak az UEFA-kupa 1996–97-es selejtezőiben.

Csoportkör

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

9. csoport

10. csoport

11. csoport

12. csoport

Elődöntő 
Az odavágókat 1996. július 27-28-án, a visszavágókat 1996. július 31-én rendezték.

Döntő 
Az odavágókat 1996. augusztus 6-án, a visszavágókat 1996. augusztus 20-án rendezték.

h.u. – hosszabbítás után
b.u. – büntetők után
i.r.g. – idegenben rúgott góllal

Lásd még 
 1996–1997-es UEFA-bajnokok ligája
 1996–1997-es UEFA-kupa

Források 
 Eredmények az RSSSF.com honlapján

Intertotó-kupa
intertotó